Regények
 Don Quijote (1605; 1615), Miguel de Cervantes regénye
Színház
 Don Quijote Mihail Bulgakov színpadi feldolgozása.
Opera
 Don Quijote (1910), Jules Massenet operája

Balett
 Don Quijote (1869), Ludwig Minkus balettje

Dalok
 Don Quijote, a Neoton Família dala

Mozifilmek
 Don Quixote (1969, bemutatva 1992-ben), Orson Welles filmje
 Don Quijote (1972), Imo Moszkowicz filmje
 A kiszabadított Don Quijote (1987), Vagyim Kurcsevszkij filmje
 Don Quijote (1987), Warwick Gilbert ausztrál televíziós filmje
 Don Quijote (1991), Manuel Gutiérrez Aragón televíziós filmsorozata
 Don Quijote (1999), Varga Csaba animációs filmje
 Don Quijote (2000), Peter Yates filmje
 Don Quijote (2002), Manuel Gutiérrez Aragón filmje
 Don Quijote szamarancsa (2007), Jose Pozo filmje
 Folytassa Don Quijote! (2008), Sibylle Tafel filmje

Tévéfilmsorozatok
 Don Quijote de la Mancha (1979–1981), spanyol rajzfilmsorozat
 Don Kojot és Sancho Panda kalandjai (1990–1991), amerikai rajzfilmsorozat

Egyéb
 3552 Don Quixote egy földközeli kisbolygó

Don Quijote